Andreas Karlsson, švedski hokejist, * 19. avgust 1975, Ludvika, Švedska.

Karlsson je v švedski ligi igral za klube Leksands IF, HV 71 in Västra Frölunda HC. V sezoni 2005/06 je bil najboljši strelec švedske lige, najboljši po točkah in tudi izbran za najkoristnejšega hokejista lige. Leta 1993 ga je na NHL naboru izbral klub Calgary Flames, v ligi NHL pa je skupno za kluba Atlanta Thrashers in Tampa Bay Lightning odigral 264 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 16 golov in 35 podaj, ter šest tekem končnice. 	

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate medalje in sicer leta 2006, ko je na devetih tekmah dosegel pet golov in štiri podaje.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 12
| 5
| 8
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 21
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 3
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 7
| 8
| 15
|
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 2
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 10
| 13
| 23
|
| 10
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 13
| 11
| 24
|
| 39
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 33
| 9
| 14
| 23
| -2
| 20
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 0
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 49
| 18
| 15
| 33
| -4
| 18
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -5
| 6
|-
| Orlando Solar Bears
| IHL
| 99/00
|
| 18
| 5
| 5
| 10
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
|
| 51
| 5
| 9
| 14
| -17
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
|
| 60
| 5
| 11
| 16
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 01/02
|
| 42
| 1
| 7
| 8
| -8
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 01/02
|
| 16
| 6
| 14
| 20
| +6
| 11
|
| 23
| 7
| 14
| 21
| +11
| 6
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 02/03
|
| 41
| 12
| 20
| 32
| -7
| 16
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -2
| 4
|-
| EHC Basel
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 40
| 7
| 20
| 27
|
| 30
|
| 8
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 39
| 11
| 13
| 24
| -12
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Evropski pokal
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 26
| 29
| 55
| +18
| 30
|
| 12
| 5
| 8
| 13
| +2
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 5
| 4
| 9
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 06/07
|
| 53
| 3
| 6
| 9
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 07/08
|
| 58
| 2
| 2
| 4
| -7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 11
| 3
| 5
| 8
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 15
| 3
| 3
| 6
| 
| 6
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 35
| 2
| 10
| 12
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 820
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 245
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" | -39
| bgcolor="#7FFF00" | 320
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Orlando Solar Bears
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti EHC Basel
Hokejisti HV 71
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Västra Frölunda HC